IUF steht als Abkürzung für:
 Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 Institut universitaire de France
 International Unicycling Federation, den Internationalen Einrad-Dachverband
 International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations, eine Vereinigung von weltweit mehr als 300 Gewerkschaften

Abkürzung